Cioccari ist der Familienname folgender Personen:

 Angelica Cioccari-Solichon (1827–1912), Schweizer Lehrerin, Journalistin und Vizedirektorin des Manzoni-Instituts in Maroggia
 Carlo Cioccari (1829–1891), Schweizer Sekundarlehrer, Arzt, Dichter und Publizist